Eleonore Urraca von Kastilien, 2. Gräfin von Alburquerque, (* 1374 in Aldeadávila de la Ribera, Salamanca, Spanien; † 16. Dezember 1435 in Medina del Campo, Valladolid, Spanien), war die Ehefrau von Ferdinand I., dem Gerechten und somit Titularkönigin von Aragón, Sizilien und Sardinien. Sie stammte aus dem Haus Burgund-Ivrea.

Familie 
Ihr Vater war Sancho Alfonso, 1. Graf von Alburquerque, illegitimer Sohn von König Alfons XI. von Kastilien und León und seiner Geliebten Leonor Núñez de Guzmán. Er war außerdem ein Bruder von Heinrich II. von Kastilien, der das Haus Trastámara begründete. Ihre Mutter war Infanta Beatrice von Portugal, Gräfin von Alburquerque, welche eine Tochter von Peter I. von Portugal und Inês de Castro.
Eleonores Bruder war Ferdinand, 2. Graf von Alburquerque.

Hochzeit 

König Peter I. von Kastilien wurde im März 1369 von seinem Halbbruder Heinrich ermordet. Die römisch-katholische Kirche, der Adel, der Stand der Händler und Kaufleute und auch einige Repräsentanten kastilischer Städte forderten, dass der Enkel Heinrichs II., Infant Heinrich, die Enkelin des ermordeten Peter I., Katharina von Lancaster, Tochter von Johann von Gent, heiraten sollte. Als älterer Bruder erfüllte Heinrich am 17. September 1388 im Alter von nur 9 Jahren diese Forderung. Sein jüngerer Bruder Infant Ferdinand sollte nun mit einer Ehefrau, die ehrenhaft und reich war, nachziehen.

Nach dem Tod des kranken Königs Johann I. von Kastilien am 9. Oktober 1390 ernannte der Regentschaftsrat dessen ältesten Sohn, Infant Heinrich, der zu diesem Zeitpunkt 11 Jahre alt war, zum König von Kastilien und León. Nun hörte man, dass Eleonore Urraca mit 16 Jahren alt genug zum Heiraten war. Eleonore war zuvor mit Frederick, einem illegitimen Sohn von Heinrich II. von Kastilien, verlobt. Diese Verlobung wurde jedoch wieder gelöst.
Sie sagte der Verbindung mit Ferdinand zu, doch musste mit der Hochzeit noch gewartet werden, da Heinrich erst mündig werden sollte. Im Alter von 14 Jahren übernahm Heinrich die Regierungsgeschäfte, so dass es jetzt auch seinem jüngeren Bruder Infant Ferdinand, nun 13 Jahre alt, erlaubt war, sich zu verheiraten.

Eleonore unterstanden die Gebiete Haro, Briones, Vilforado, Ledesma, Albuquerque, la Codesera, Azagala, Alconchel, Medellin, Alconétar und Villalon, ein Geschenk von Johann I. von Kastilien. Dies machte die Heirat mit Eleonore zu einer sehr attraktiven Verbindung für Ferdinand.

Ehe und Nachkommen 
Im Jahr 1394 heirateten Eleonore und Ferdinand. Gemeinsam hatten sie 7 Kinder:
 Maria (1396–1445) ⚭ 1420 König Johann II. von Kastilien
 Alfons V. (1396–1458), König von Aragón
 Johann II. (1397/1398–1479), König von Aragón
 Heinrich (1400–1445), Herzog von Villena
 Peter (1406–1438), Herzog von Noto
 Sancho (1410–1416), Großmeister des Ordens von Calatrava und Alcantara
 Eleonore (1400/2–1445) ⚭ 1420 König Eduard I. von Portugal

Späteres Leben 

Im Jahr 1410 wurden Ferdinand und Eleonore König und Königin von Sardinien, 1412 nach dem Kompromiss von Caspe auch  von Aragón und Sizilien. Sie regierten nur vier Jahre lang, da Ferdinand am 2. April 1416 im Alter von nur 36 Jahren starb. Eleonore, nun 42 Jahre alt, zog als Witwe nach Medina del Campo.

Der königliche Palast von Medina del Campo, Geburtsort ihres Ehemannes und ihrer Kinder, wurde zum Kloster von Poblet.

Eleonore starb am 16. Dezember 1435 in Medina del Campo. Ihr Grab befindet sich im Kloster von Poblet neben dem ihres Ehemannes.

Vorfahren

Einzelnachweise

Literatur 
 "La Historia de Leonor de Alburquerque y Ledesma"
 Aragonesische Enzyklopädie

Weblinks 

 Information über den Naturpark "Los Arribes del Duero" (deutsch)

Familienmitglied des Hauses Burgund-Ivrea
⚭Eleonore Urraca #Kastilien
Person (Königreich Kastilien)
Geboren 1374
Gestorben 1435
Frau